Jean de Portugal (3e connétable de Portugal) (1400 - 1442) infant de Portugal et troisième connétable de Portugal. 
 Jean de Portugal dis Jean de Coimbra (1431 - 1457) fils de Pierre de Portugal.
 Jean  de Portugal (1358 - 1433) est le dixième roi de Portugal. 
 Jean II de Portugal, le Prince Parfait (1455 - 1495). 
 Jean III de Portugal, le pieux (1502 – 1557) quinzième roi du Portugal. 
 Jean-Manuel de Portugal (1537 - 1554).
 Jean IV de Portugal, (1604 - 1656) dit Jean le Restaurateur.
 Jean V de Portugal, le Magnanime (1689 - 1750) roi du royaume de Portugal et des Algarves.
 Jean VI de Portugal, le Clément (1767 – 1826).
 Jean de Portugal (1842-1861), prince héritier